Plaats in Indonesië
 Ngujung (Malo), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Ngujung (Maospati), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java
 Ngujung (Temayang), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java